Atzompa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Gregório Atzompa, kommunhuvudort, Puebla, San Gregorio Atzompa, 
 Atzompa, Tulcingo, ort, Puebla, 
 Atzompa, Zoquitlán, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar